Хауреги има више значења:

 Хауреги (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Хауреги (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хауреги (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику